Bliefert ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Bliefert, deutscher Chemiker und Autor
 Dominik Bliefert (* 1981), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Ulrike Bliefert (* 1951), deutsche Schauspielerin